

Carriera 
Il 13 luglio 2016 viene ingaggiato dalla .

Con il  ha disputato due edizioni dei Campionati europei (2017, 2022).

Palmares 

Brose Bamberg: 2015

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni